О́ползень:
 Оползень — скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести.
 Оползень (фильм)

См. также